La Liga Premier de Burkina Faso 2020-21 fue la 59.ª edición de la Primera División de Burkina Faso.

Equipos participantes 
 AS Douanes
 AS Léopards (P)
 AS Police
 AS SONABEL
 ASEC Koudougou
 ASF Bobo-Dioulasso
 ASFA Yennenga
 EF Ouagadougou
 KOZAF
 Majestic FC
 Rahimo FC
 Rail Club du Kadiogo
 RC Bobo-Dioulasso
 Royal FC
 Salitas FC
 US Ouagadougou
 USFA Ouagadougou
 Vitesse FC (P)

Tabla de posiciones 
Actualizado el 26 de junio de 2021.

Véase también 
 Copa de Burkina Faso

Referencias 

Fútbol en Burkina Faso
Fútbol en 2020
Fútbol en 2021